Абран:

 Абран — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен.
 Абран (ум. около 515) — святой, отшельник бретонский.